Чемпионат Дании по шахматам 1928 проходил в Хорсенсе с 3 по 6 мая.

Как и предыдущий национальный чемпионат, турнир был проведен в 7 туров по швейцарской системе. На этот раз на старт соревнования вышли 18 участников, причем многократный чемпион страны Э. Андерсен участия в турнире не принимал. Медалисты чемпионата 1927 г. Й. Петерсен и К. Рубен на этот раз не смогли попасть в тройку. Петерсен, отстав от призеров на пол-очка, разделил 4—5 места с А. Деслером, а Рубен вообще набрал только 50% очков и занял место в середине таблицы. В результате новым чемпионом Дании стал Я. Гемзё, опередивший на пол-очка Н. Лие и Х. Педерсена. Для всех троих этот результат стал главным успехом в карьере.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1928
 Skakbladet / 24. Aargang Nr. 6., Juni 1928

Чемпионаты Дании по шахматам
1928 год в шахматах